«Суперкубок Легенд 2018» — международный футбольный турнир для ветеранов (игроков старше 35 лет), первый розыгрыш Суперкубка Легенд, который проходил с 10 по 13 июля 2018 года в Москве в Ледовом дворце «Мегаспорт».

Матчи длились 40 минут (2 тайма по 20 минут). Перерыв между таймами составляет 5 минут. В составе команды — 5 полевых игроков и вратарь. Заявка команды на турнир не может превышать больше 12 игроков.

10 и 12 июля прошли матчи в двух группах. На следующий день состоялся финал, а также матчи за третье, пятое и седьмое места.

Все игры турнира показывали в прямом эфире телеканал «Матч! Игра». Кроме того, матчи сборной России в группе и финальную встречу транслировал канал «Матч ТВ».

Лучший игрок турнира — итальянец Франческо Тотти.

Формат турнира 
Формат турнира похож на Кубок Легенд. Турнир проходил 3 дня. В турнире участвовало 8 сборных, которые были поделены на 2 группы по 4 команды в каждой. Победители групп сыграли в финале турнира. Команды, занявшие вторые места, сыграли в матче за третье место. Остальные команды разыграли места с пятого по восьмое.

Участники 

Сборная Америки
Сборная Звёзд

Турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Индивидуальный призы и награды 
 Лучший игрок «Сперкубок Легенд-2018» — Франческо Тотти (сборная Италии).
 Лучший вратарь «Суперкубок Легенд-2018» — Паулу Сантуш (Сборная Португалия).
 Лучший нападающий «Суперкубок  Легенд-2018» — Какау (сборная Германии).
 Лучший бомбардир «Суперкубок Легенд-2018» (10 голов) — Какау (сборная Германии).
 Специальная награда «За вклад в развитие футбола» — Лоран Блан (сборная Франции).
 Специальная награда «За вклад в развитие футбола» —  Христо Стоичков (Международная сборная звёзд).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Организаторы турнира

Кубок Легенд
Футбольные соревнования в Москве
Футбол в России в 2018 году
2018 год в Москве